Le terme attelage désigne:

 de façon générale, la liaison entre deux mobiles pour les rendre solidaires ou dont l'un remorque l'autre :
Attelage entre un animal de trait, cheval et un véhicule hippomobile, de ce fait il désigne :
 Les deux sports équestres sont l'attelage et l'attelage de tradition,
 l'action ou la manière d'atteler, qui se partage en trois groupes principaux différenciés par le matériel employé : les sangles simples, le harnais en collier ou en bricole, le joug ou jouguet
 l'ensemble des animaux de trait concourant à la traction du véhicule (exemple : un attelage de cinq chiens)
 l'ensemble « animaux et véhicule ».
 attelage entre deux véhicules (routiers ou ferroviaires) ;
 en marine, on parle plutôt d'amarrage ;
 en astronautique, amarrage et attelage ont des significations légèrement différentes.
 en rhétorique, un attelage est l'association d'un terme concret et d'un terme abstrait.